Osoby:
 David Buss – amerykański psycholog
 Jerry Buss – amerykański przedsiębiorca
 Malwina Buss – polska aktorka

Inne:
 Buss – fikcyjna wyspa na Atlantyku
 Buss Group – niemieckie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Albert Buss & Cie.
 Bus
 Buß